Olimpijski kvalifikacijski turnir v košarki 2008 pod okriljem FIBE je bil zadnji izmed kvalifikacijskih turnirjev za nastop na Olimpijskih igrah v Pekingu. Turnir se je odvijal v Atenah v Grčiji od 14. do 20. julija 2008 v pokriti dvorani Atenskega olimpijskega kompleksa.
Žrebanje skupin za turnir je bilo 31. januarja 2008 v hotelu Divani Caravel v Atenah.

Turnir je določil zadnje tri udeležence olimpijskega turnirja v košarki na olimpijadi v Pekingu. Za zadnje tri preostala mesta se je potegovalo 12 moštev, ki so si udeležbo na turnirju priborila preko področnih kvalifikacij vseh petih celin. Iz Afrike sta se uvrstili dve moštvi (drugo in tretje uvrščeni), iz obeh Amerik so se uvrstila tri moštva (tretje, četrto in peto uvrščeni), iz Azije dve moštvi (drugo in tretje uvrščeni), iz Evrope so se uvrstila štiri moštva (četrto, peto, šesto in sedmo uvrščeni), iz Oceanije pa se je uvrstilo eno, drugo uvrščeno moštvo. 

12 moštev je žreb razdelil v štiri skupine s po tremi moštvi, ki so igrala vsak z vsakim. Prvouvrščeni moštvi vsake skupine sta se uvrstili v drugi del tekmovanja na izpadanje. Na olimpijske igre v Pekingu sta se uvrstila zmagovalca polfinalnih tekem Grčija in Hrvaška ter zmagovalec tekme med poražencema obeh polfinalnih tekem, Nemčija.

Sodelujoče reprezentance 
Pred žrebom so bile reprezentance razporejene v tri bobne, glede na to, od kod prihajajo. Vse evropske reprezentance so bile v bobnu 1:

Če se katera reprezentanca turnirja ne more udeležiti, jo nadomesti naslednje uvrščena reprezentanca z olimpijskih kvalifikacij iste celine.

Shema tekmovanja 
Reprezentance so v prvem krogu razdeljene v štiri skupine (skupine A-D).
V prvem krogu igra vsak z vsakim; Prvo- in drugo uvrščeni reprezentanci se uvrstita v četrtfinale. Zadnje uvrščena reprezentanca izpade iz nadaljnjega tekmovanja.
V drugem krogu reprezentance igrajo eno tekmo na izpadanje; četrtfinalni pari so:
A1 vs. B2
B1 vs. A2
C1 vs. D2
D1 vs. C2
Polfinalna para sta A1/B2 vs. C1/D2 in B1/A2 vs. D1/C2. Zmagovalca polfinal se neposredno uvrstita na Olimpijske igre, zato se finalna tekma ne izvede.
Poraženca polfinal se pomerita za zadnje prosto olimpijsko mesto.

Prvi krog

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi krog - izločilni boji

Četrtfinale

Polfinale

Tekma za tretje mesto

Sklici

Zunanje povezave
Official Site powered by FIBA 

Košarkarska tekmovanja
Olimpijske kvalifikacije